Le mot minima est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier féminin ou pluriel neutre) d'un adjectif latin signifiant « le plus petit, très petit » et une déclinaison (notamment le nominatif pluriel neutre) de sa substantivation.

Le mot minima est aussi un adjectif italien signifiant « la plus petite, très petite », et mínima un adjectif espagnol ou portugais (même sens).

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot minima est employé comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales de très petite taille, et dont le genre (biologique) a un nom du genre féminin. Pour les articles consacrés à de telles espèces ou sous-espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Toponyme 

 Minima, une commune rurale du département de Gourcy ;
 Minima, une localité du département de Zimtenga.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
  (antonyme)

Épithète spécifique